Hengsiepen ist 

ein Nebenfluss der Ilpe.
ein Gehöft in der Stadt Schmallenberg rund 1,5 Kilometer nördlich von Altenilpe.